Аранда () — испанская фамилия и топоним.

Фамилия 
 Аранда, Антонио (1888—1979) — испанский военачальник, генерал.
 Аранда, Висенте (1926—2015) — испанский режиссёр, сценарист.
 Аранда, Кристобаль (род. 1966) — андоррский футболист, нападающий.
 Аранда, Педро Абарка (1718—1798) — испанский государственный деятель и дипломат.
 Аранда, Хуан Игнасио (род. 1962) — мексиканский актёр театра, кино и телесериалов.
 Аранда, Эдуардо (род. 1985) — парагвайский футболист.
 Аранда Хименес, Луис (1845—1928) — испанский художник.
 Аранда Хименес, Хосе (1837—1903) — испанский художник.

Топоним 
 Аранда — коммуна во Франции, департамент Эн
 Аранда — район (комарка) в Испании, входит в провинцию Сарагоса.
 Аранда-де-Дуэро — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос.
 Аранда-де-Монкайо — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сарагоса.
 Аранда — прежнее название села Пчельники в Советском районе Крыма.

Прочее 
 Аранда — протоэтническая группа австралийских аборигенов, обитающая в районе города Алис-Спрингс в Центральной Австралии;
 Аранда (Аранта) — язык племени аранда;
 Аранда — гибридный род семейства Орхидные.

См. также 
 Кампильо-де-Аранда — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос.